AM 0028-225 — одно из названий следующих галактик:
 NGC 144
 NGC 142
 NGC 143